Die Susanne Godeffroy war ein Vollschiff, das 1863 in Lübeck gebaut wurde und 1880 bei Newcastle, Australien, gesunken ist.

Schiffsmaße 
Im Bielbrief vom 1. Juni 1863 sind für die Susanne Godeffroy folgende Maße angegeben:
 Länge über Kiel                      =  61,1 m
 Größte Breite                        =  10,5 m
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  7,5 m
 Tragfähigkeit                        =  457 Hamburger Kommerzlasten / 1.119 Nettoregistertonnen

Geschichte 
Die Susanne Godeffroy wurde auf der Meyer-Werft in Lübeck erbaut und lief 1863 vom Stapel. Eigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn unter der Leitung des Hamburger Kaufmanns Cesar Godeffroy. Namensgeber für das Schiff war ein Mitglied der Familie Godeffroy.

Das Segelschiff kam für die Beförderung von Auswanderern ab Hamburg nach Australien zum Einsatz und diente dem Import-Export-Geschäft von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn in der Südsee. Die Naturforscherin Amalie Dietrich kehrte 1873 an Bord des Schiffs von ihrem Aufenthalt in Australien nach Deutschland zurück.

Nach langen Liegezeiten bei Samoa und Sydney wurde das Segelschiff am 17. Juni 1880 auf einer Auktion verkauft. Die neuen Eigner waren die Firma Robey Bros. und Kapitän R. Edmondson. Das Schiff wurde instand gesetzt und ein Gutachten bescheinigte ihm im September 1880 die Seetüchtigkeit. Auf einer Fahrt von Newcastle nach Yokohama ist die Susanne Godeffroy am 28. September 1880 in stürmisches Wetter geraten und gesunken. Der Kapitän und mehrere Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben.

Kapitäne 
 Joh. C. Hinrich Müller
 N. Störtenbecker
 J. Anglebeck
 Jacob Früchtenicht
 P. N. Caarson
 Robert Edmondson

Schiffsporträts 
 Maler unbekannt, Susanne Godeffroy von Hamburg. Capt. Müller. 1868, Aquarell, 61 cm × 79 cm (Rahmenmaß), Museum für Hamburgische Geschichte

Fahrten 
Mit dem Schiff wurden von Hamburg aus Fahrten in die Südsee und nach Australien unternommen.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Vollschiff
Frachtsegler
Schifffahrt (Hamburg)
Verkehrsunglück 1880
Schiffsverlust 1880
Schiffsverlust durch Sturm
Seeunfall
Godeffroy (Familie)